Bubulcus est un genre d'oiseaux échassiers de la famille des Ardeidae.

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Bubulcus ibis – Héron garde-bœufs
 Bubulcus coromandus – (?)

Répartition 
Le genre Bubulcus accroît son aire de reproduction mondiale depuis la fin du . De type faunistique indo-africain, il a pour lieux d'origine toute l'Asie méridionale (dont le Japon) et toute l'Afrique tropicale au sud du Sahara (y compris Madagascar).

Liens externes

Notes et références 

Ardeidae